Jerker Andersson kan syfta på:

 Jerker Andersson (designer), född 1960
 Jerker Andersson (fotograf), född 1969